Остров Пасхи:

 Остров Пасхи — остров в южной части Тихого океана, территория Чили. 
 Остров Пасхи (Исла-де-Паскуа) — провинция в Чили в составе области Вальпараисо.